El término Quinta República puede hacer referencia a los siguientes regímenes políticos:

 Quinta República filipina (1986-presente).
 Quinta República francesa (1958-presente).
 Quinta República de Corea del Sur (1981-presente).
 Quinta República de Venezuela (1999-presente).